Ababa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anemone coronaria;
 el nombre común de la planta Papaver rhoeas.

Enlaces externos